Södra Råda kan syfta på:

 Södra Råda socken – i Gullspångs kommun, innan 1885 Råda socken
 Södra Råda landskommun –  en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1951, innan 1885 Råda landskommun
 Södra Råda församling – en tidigare församling i Karlstads, sedermera Skara stift –2006, innan 1885 Råda församling
 Södra Råda gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Södra Råda i Värmland 
 Södra Råda nya kyrka – en kyrkobyggnad i Södra Råda i Värmland 
 Södra Råda distrikt – ett distrikt i Gullspångs kommun och Västra Götalands län